Dday peut faire référence à :
 Jour J, le , jour du débarquement en Normandie.
 Dday One, producteur de musique, DJ et compositeur américain.